Allure (band), een R&B-band
 Allure (tijdschrift), een vrouwenmagazine
 Allure (film), een Canadese film uit 2017 onder regie van Carlos en Jason Sanchez
 Allures (film), een korte film uit 1961 onder regie van Jordan Belson
 Tiësto, die het als pseudoniem gebruikt